Papazoglou () ist ein ursprünglich patronymisch gebildeter griechischer Familienname griechisch-türkischer Herkunft mit der Bedeutung „Sohn des Priesters“, gebildet aus dem griech. Element papas (Priester) sowie dem türkischen Element -oğlu (türk. für „Sohn“).

Namensträger 
 Anastasios Papazoglou (* 1988), griechischer Fußballspieler
 Nikos Papazoglou (1948–2011), griechischer Sänger und Komponist
 Phanula Papazoglou (1917–2001), aromunisch-stämmige jugoslawische Historikerin und Inschriftenkundlerin

Einzelnachweise 

Familienname
Griechischer Personenname